Румънският език е сред най-разпространените езици в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. той е роден език за 142 671 души, което прави 0,29 % от населението на страната и се нарежда на 7–мо място. 91,7 % от записаните на преброяването като румънци посочват за свой роден език – румънски.

Численост и дял

Преброяване през 2001 г. 

Численост и дял на населението с роден език – румънски, според преброяването на населението през 2001 г. (по области):

Източници 

Украйна
Езици в Украйна